Alessandro Zanatta – hockeista su ghiaccio italiano
 Dario Zanatta (1997) – calciatore canadese
 Domenico Zanatta (1665 circa-1748) – compositore e violinista italiano
 Giancarlo Zanatta (1938) – imprenditore italiano
 Giuseppe Zanatta (1634-1720) – pittore italiano del periodo barocco
 Gustavo Zanatta (1951) – politico messicano
 Ivano Zanatta (1960) – hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo canadese naturalizzato italiano
 Luca Zanatta (1991) – hockeista su ghiaccio italiano
 Luciano Zanatta (1973) – musicista brasiliano
 Margherita Zanatta (1982) – attrice e conduttrice televisiva italiana
 Marino Zanatta (1947) – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Michael Zanatta – hockeista su ghiaccio italiano
 Néstor Zanatta (1973)– calciatore messicano
 René Zanatta (1957) – pilota automobilistico argentino
 Sergio Zanatta – calciatore canadese
 Stefano Zanatta (1964) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano